Biston carbonaria är en fjärilsart som beskrevs av Jordan 1869. Biston carbonaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
carbonaria